Руффре-Мендола () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 432 человека (2008 г.), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 38010. Телефонный код — 0463.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ruffre.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики